Název Boreč má více míst:
 Boreč (okres Mladá Boleslav), obec v okrese Mladá Boleslav
 Boreč (Velemín), část obce Velemín v okrese Litoměřice
 Boreč (České středohoří) (Borečský vrch), kopec u vesnice Boreč v okrese Litoměřice